Liviu Apetroaie s-a născut la 28 ianuarie 1974, în Vadu-Moldovei, județul Suceava. Este un poet și scriitor român, membru în Uniunea Scriitorilor din România.

A copilărit la Tg. Neamț, iar din 1988 a fost elev al Liceului Militar "Ștefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc. Renunță la cariera militară și se înscrie la Facultatea de Filosofie din București, de unde se transferă la Iași, în 1993. Din 1994, începe colaborarea cu Radio Iași, realizând emisiuni în mai multe domenii: publicistică, sport, cultural. În 1995, înființează, împreună cu chilianul Mario Castro Navarrete (atașat cultural al statului Chile), Centrul Cultural Chilian (actualmente Centrul Cultural al Alericii Latine și al Caraibelor, din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași).

Între 1999 și 2002, este redactor pe probleme de economie la revista Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Din 2002, este muzeograf la Muzeul Literaturii Române Iași și redactor la revista "Dacia literară".

A călătorit în SUA, Mexic, Costa Rica (1994); Turcia, Siria, Iordania și Iraq (1997); Egipt (1998); Franța, Germani, Italia, Belgia, Olanda etc.

Biografie 
Absolvent, în 1992, al Liceului Militar „Stefan cel Mare” (Câmpulung Moldovenesc), al Facultății de filozofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (1997) și al modulului de Studii aprofundate de Teoria interpretării (1999); 
2002-2003 Studii postuniversitare în Managementul Activitătilor Culturale (Licență a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Cultural Național din România);

Debut 
1991, revista „Ateneu” (proză scurtă)

Volume publicate

Alegorii sub papirus (poeme), editura JUNIMEA Iași, 2000
Geometria deșertului (poeme), editura JUNIMEA, Iași, 2002
Oglinda sumară (poeme), Editura OPERA MAGNA, Iași, 2009
Sadoveanu și Iașii (1904-2004), album foto-documentar, editura OPERA MAGNA, Iași, 2004
Minutul de prelungire (publicistică), editura FEED BACK, Iasi, 2008
 Prezent în antologii de poezie din țară;
 Peste 150 de articole și cronici de întâmpinare publicate în diverse reviste literare și culturale din România și străinătate.

Premii
Premiul „Vasile Pogor” al Primăriei Municipiului Iași pentru literatură (2008);
Premiul editurii JUNIMEA și al Uniunii Scriitorilor din Romania  – filiala Iași la Concursul Național de Poezie „Porni luceafărul…”, Botoșani-Ipotești, 15 iunie 2000;
Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2001);
Premiul Festivalului româno-canadian de poezie „Ronald Gasparic” (2001).

Activitate literară
Membru al USR – filiala Iași (din 2004);
Muzeograf la Muzeul Literaturii Române Iași;
redactor la revista „Dacia literară” (din 2002);
Directorul „Festivalului Național „Mihail Sadoveanu” și al Concursului Național de Proză „Mihail Sadoveanu” - Iași;
Membru COPYRO - Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor din România;
Membru în juriul Concursului Național de Poezie „Porni luceafărul…” Botosani-Ipotești;
Membru în juriul Concursului Național de Poezie „Grigore Hagiu” de la Galați;
1994-2000 Redactor cultural la Radio Iași;
1995-1998 Referent cultural al Centrului Cultural al Americii Latine și Caraibelor;
1999-2002 Consilier de presă al Camerei de Comert și Industrie Iași;
1999-2002 Redactor cultural la cotidianul Ziua de Iași;
Turnee culturale în Europa, America de Nord (SUA, Mexic, Costa Rica), Asia (Turcia, Irak, Siria, Iordania, Israel), Egipt etc.

Aprecieri critice
Constantin Ciopraga, Marin Mincu, Radu Voinescu, Gellu Dorian, Daniel Corbu, Liviu Antonesei, Nicolae Panaite, Dan Bogdan Hanu, Ștefania Plopeanu, Sterian Vicol, Liviu Antonesei, Horia Zilieu, Marius Chelaru, Octavian Soviany, Emanuela Ilie etc.

Bibliografie
Marin Mincu despre Liviu Apetroaie în ziarul Ziua
Biografie Radio România Cultural

Legături externe
 http://www.facebook.com/liviu.apetroaie.1

Nașteri în 1974
Nașteri pe 28 ianuarie
Poeți români contemporani